D38 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D38 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 de ECO-code voor een variant van het damegambiet, een opening in het schaakspel